Ива́н Ти́хонович Васи́льченко (1903—1995) — советский и российский ботаник — флорист и морфолог, специалист по сорным растениям.

Биография 
Родился в Таганроге 7 (20) сентября 1903 года. Начальное образование получал в местной гимназии, затем учился в Донском сельскохозяйственном институте, который окончил в 1926 году. В 1931 году переехал в Ленинград, стал научным сотрудником отдела семеноведения Главного ботанического сада. С 1934 года работал в гербарии, где занимался изучением сорных растений.

С 1937 года Иван Тихонович изучал кормовые характеристики видов рода Люцерна. 9 июля 1941 года защитил диссертацию на соискание степени доктора наук (опубликована в 1949 году).

Во время Великой Отечественной войны служил в армии, после ранения в 1943 году демобилизован. Награждён Орденом Отечественной войны и медалями.

После войны И. Т. Васильченко продолжил исследования сорных растений СССР, главным образом занимался изучением морфологии их всходов, а также флоры деревьев и кустарников. Затем занимался проблемой неотении как пути эволюции видов. С 1963 по 1976 Васильченко заведовал гербарием Ботанического института. В 1975 году участвовал в организации XII Международного ботанического конгресса в Ленинграде. Свыше 10 лет руководил Секцией флоры и растительности Всесоюзного ботанического общества.

Иван Тихонович Васильченко является автором свыше 500 научных работ. Его авторству принадлежат обработки нескольких семейств и множества родов в фундаментальной монографии «Флора СССР».

Некоторые публикации

Род и некоторые виды, названные в честь И. Т. Васильченко 
  [≡ ]
 
 
 
 
  [≡ ]

Литература 
  
  

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники России
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
Члены Русского ботанического общества